VSN est un acronyme pouvant désigner :
Volontaire de la Sécurité Nationale, ou tonton macoute en Haïti.
Volontaire au Service National ou Volontaire du Service National en France, correspondant désormais à « volontaire de solidarité internationale » ou « volontaire international » de l'actuel service civique, en France. Voir aussi VSNA.

Acronyme
Sigle de 3 caractères